Friedrich Christian ist der Name folgender Personen:

Friedrich Christian (Brandenburg-Bayreuth) (1708–1769), Markgraf von Bayreuth
Friedrich Christian von Deuster (1861–1945), Gutsbesitzer und Politiker
Friedrich Christian (Sachsen) (1722–1763), Kurfürst von Sachsen

Friedrich Christian I. (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg) (1721–1794), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Friedrich Christian II. (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg)  (1765–1814), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Friedrich Christian von Sachsen (1893–1968), Chef des Hauses Wettin
Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe (1906–1983), deutscher Adeliger, Parteifunktionär (NSDAP) und Publizist